Lucio Jorge Pina Manfredi (São Paulo, 1970) é escritor, contratado desde 1997 pela Rede Globo como roteirista, depois de ter participado de duas das Oficinas de Dramaturgia promovidas pela emissora para formação de autores.

Lucio começou escrevendo para a série Flora Encantada, dentro do programa da Angélica. Mais tarde, integrou a equipe da Turma do Didi. Escreveu dois episódios da série Brava Gente (As Aventuras de Chico Norato Contra o Boto Vingativo e uma adaptação do romance Bilac Vê Estrelas, de Ruy Castro).

Vive no Rio de Janeiro desde 2001.

Seu primeiro romance, Dom Casmurro e os Discos Voadores, foi publicado pela editora LeYa em 2010.

Telenovelas 
Como uma Onda (com Walter Negrão)
Ciranda de Pedra (com Alcides Nogueira)

Minisséries 
A Casa das Sete Mulheres (com Maria Adelaide Amaral)
Um Só Coração (com Maria Adelaide Amaral)

Cinema 
Assalto ao Banco Central (2011)

E-books (todos publicados pela editora Metaxy) 
Abismos do Tempo (Aleister Crowley protagoniza um romance sobre viagens no tempo passado no universo Intempol) 
O Boitatá com Olhos de Césio (Coletânea de artigos sobre literatura e ficção científica publicados em fanzines, revistas e sites nos últimos dez anos.
A Mulher-Mônada (Um estudo sobre a essência feminina do real à luz do gnosticismo, da psicanálise e da mitologia)
Os OVNI de Dali  (O que a arte tem a dizer sobre os discos voadores)
O Simulacro (Uma leitura gnóstica da cultura de massa)
Terça-Feira Negra e Outros Dias Sombrios (a história do 11/09 contada dia-a-dia pelo Franco-Atirador)

Ligações externas  
 
 
 Lucio Manfredi em Geocities
 
  
Naturais da cidade de São Paulo
Escritores do estado de São Paulo
Roteiristas do Brasil
Escritores de ficção científica do Brasil